Un réseau de neurones est un ensemble de neurones interconnectés (naturels ou artificiels).

 En biologie et plus particulièrement en neurosciences, un réseau de neurones est un ensemble de neurones interconnectés, ayant une fonction de contrôle ou des fonctions cognitives.
 En informatique, un réseau de neurones est un ensemble de nœuds décisionnels interconnectés. On distingue notamment :
 les réseaux de neurones à impulsions ;
 les réseaux de neurones à propagation avant ;
 les réseaux de neurones de Hopfield ;
 les réseaux de neurones récurrents.